François-Augustin Gérault (1801 - 1875), un prêtre et historien français ;
 Jacques Gérault (né en 1951), un haut fonctionnaire français;
Alfred Léon Gérault-Richard (1860- 1911), un journaliste et homme politique socialiste français ;

Pierre-Henri Gérault de Langalerie (1810 - 1886), un prélat français.
 François Félix Marie Pierre de Gérault de Langalerie (1878-1967), général de brigade français

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme normand